Mario Telles (Rio de Janeiro, 1926 — Rio de Janeiro, 6 de março de 2001) foi um cantor, compositor e pintor brasileiro. Era irmão da cantora Sylvia Telles.

Ligações externas
Mario Telles no Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Pintores do Rio de Janeiro (estado)
Naturais da cidade do Rio de Janeiro